Вайли:

 Транскрипционная система Вайли — система транслитерации тибетского алфавита с помощью символов латинского алфавита.
 Вайли, Таррелл (1927—1984) — американский тибетолог, профессор тибетского языка в Вашингтонском университете.
 Вайли Э. Койот — антропоморфный койот, персонаж мультсериалов.